Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Catherine Tanvier 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Sylvia Hanika (primo turno)
 Hana Mandlíková (secondo turno)
 Andrea Temesvári (quarti di finale)

 Jo Durie (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (semifinali)
 Eva Pfaff (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1983